Beugung steht für:

 Beugung (Physik), eine Begleiterscheinung von Wellen
 Beugung, ein von Erich Brunner formuliertes Thema der Schachkomposition, siehe Erich Brunner#Die Beugung
 Flexion, in der Grammatik die Änderung der Gestalt eines Wortes (eines Lexems) zum Ausdruck seiner grammatischen Merkmale bzw. der grammatischen Funktion im Satz
 Flexion (Medizin), die Beugung eines Gelenkes
 Rechtsbeugung, eine Straftat

Siehe auch: